Мішенін — російське прізвище.

Відомі носії

Чоловіки 
 Мішенін Антін Сергійович (1982) — російський репер, учасник гурту «Каста», колишній учасник гуртів «Західний Сектор» та «Грані».
 Мішенін Дмитро Юрійович (1994) — український футболіст, півзахисник «Інгульця-2».
 Мішенін Віктор Полікарпович (1913—1990) — учасник Другої світової війни, командир взводу, старшина Червоної армії, Герой Радянського Союзу.
 Мішенін Євген Васильович (1956) — завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки Сумського національного аграрного університету, доктор економічних наук, професор, академік Лісівничої академії наук України, дійсний член Академії економічних наук України.
 Мішенін Микола Михайлович (1924—1943) — Другої світової війни, сержант Червоної армії, Герой Радянського Союзу.
 Мішенін Олег Володимирович (1974) — український футболіст, захисник «Ниви» (Тернопіль).

Жінки (Мішеніна) 
 Мішеніна Галина Андріївна (1950) — радянська спортсменка, виступала за збірну СРСР з академічного веслування, бронзова призерка літніх Олімпійських ігор в Монреалі.

Російські прізвища